Erin steht für:

 Erin (Vorname), weiblicher Vorname
 die latinisierte Form des gälischen Namens von Irland, siehe Irland #Landesname
 Erin (Figur), Personifikation Irlands
 HMS Erin, britisches Schlachtschiff des Ersten Weltkrieges
 Erin (Schiff), britisches Passagierschiff
 (2167) Erin, Asteroid des Hauptgürtels
 Zeche Erin, stillgelegte Zeche im Ruhrgebiet

Erin ist der Name folgender Orte:

in Frankreich:
 Érin, Gemeinde im Département Pas-de-Calais

in Kanada:
 Erin (Ontario)

in Trinidad und Tobago:
 Erin (Trinidad und Tobago)

in den Vereinigten Staaten:
 Erin (Alabama), im Clay County
 Erin (Illinois), im Will County
 Erin (New York), im Chemung County
 Erin (Tennessee), im Houston County
 Erin (Texas), im Jasper County
 Erin (West Virginia), im McDowell County
 Erin (Town), Town(ship) im Washington County, Wisconsin
 Erin Corner, im St. Croix County, Wisconsin
 Erin Estates, im Chemung County, New York
 Erin Hills, im Will County, Illinois
 Erin Meadows, im Salt Lake County, Utah
 Erin Place, im Hillsborough County, Florida
 Erin Rose, im Delaware County, Pennsylvania
 Erin Shades, im Henrico County, Virginia
 Erin Springs, im Garvin County, Oklahoma

weitere geographische Objekte:
 Erin Branch, Fließgewässer im Houston County, Tennessee
 Erin Creek, Fließgewässer im Baker County, Oregon
 Erin-Go-Bragh Mine, Mine im Tuolumne County, Kalifornien

Siehe auch:
 Erin Lake